Skot může být:

 Skotové – obyvatelé Skotska 
 skot (jednotka jasu) – stará jednotka jasu světelného zdroje
 tur domácí – jiné označení pro domácí zvíře
 SKOT – zkratka pro střední kolový obrněný transportér

Související články 
 Scott

Externí odkazy